Lamač může být:

 pracovník v lomu, dělník v kamenolomu, který láme kámen, nebo havíř
 v přeneseném významu někdo, kdo překonává nějaké pomyslné hranice či bariéry apod.
 lamač rekordů – člověk překonávající rekordy
 lamač ženských srdcí – knižní eufemizmus pro svůdce žen
 Lamač (Bratislava) – část hlavního města Slovenska Bratislavy

příjmení osob
 Karel Lamač – český filmový režisér, scenárista a herec
 Miroslav Lamač – český výtvarný kritik